Efremov – città della Russia
 Ivan Antonovič Efremov – paleontologo e scrittore russo
 Oleg Nikolaevič Efremov – attore russo
 12975 Efremov – asteroide della fascia principale